Xesteira puede referirse a:
 Xesteira (Armentón), aldea española de la parroquia de Armentón, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, comunidad autónoma de Galicia.
 Xesteira (Morás), lugar español de la parroquia de Morás, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, comunidad autónoma de Galicia.